

Ардмор — місто, штат Алабама
 Ардмор — місто, штат Оклахома
 Ардмор — місто, штат Теннессі
 Ардмор — переписна місцевість, штат Пенсільванія

 Кругла вежа, Ардмор, Кругла вежа Ардмор (англ. – Ardmore, ірл. - Aird Mhór) – вежа Великої Висоти – одна із круглих веж Ірландії, розташована в селищі Ардмор.
 Ардмор (аеропорт, Алабама), Аеропорт Ардмор (FAA:1M3) — Приватний цивільний аеропорт, що розташований за 3 км на південний захід від Анністона, столиці штату Алабама, США.